Die EBSA-U19-Snookereuropameisterschaft 2007 war die elfte Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Junioren-Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 1. bis 5. April 2007 im Pontins in Prestatyn in Wales statt.

Der Waliser Michael White wurde durch einen 6:2-Sieg im Finale gegen den Iren Vincent Muldoon Europameister und qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Saison 2007/08.

Modus 
Die 64 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen mit acht Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Quellen 

2007
U19 Europameisterschaft
Billardturnier in Prestatyn